Oper Berlin steht für:

Deutsche Oper Berlin, Charlottenburg
Volksoper Berlin (Theater des Westens), Charlottenburg 
Komische Oper Berlin, Berlin-Mitte, Behrenstraße 
Staatsoper Unter den Linden, ehemalige königliche Hofoper
Neuköllner Oper 

Alte Komische Oper Berlin, (1905–1930er) Berlin-Mitte, Friedrichstraße 
Krolloper (1844–1957), Berlin-Mitte